Ilz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ilz (Donau) – vattendrag i Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Ilz (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar